Eduardo Gómez puede referirse a:

Eduardo Gómez (1931-2010), cantante y compositor de música folclórica de Argentina, integrante de Los Trovadores.
Eduardo Gómez (1951-2019), actor español.
Eduardo Gómez (1958-), exfutbolista  chileno.
Eduardo Gómez (1984-), futbolista costarricense.
Eduardo Gómez  (1961-), actor uruguayo.